Lazarević ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Lazarević (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Dejan Lazarević, bosnischer Sänger; siehe Dejan (Sänger)
 Dejan Lazarević (* 1990), slowenischer Fußballspieler
 Laza Lazarević (1851–1891), serbischer Schriftsteller und Arzt
 Milan Lazarević (* 1948), serbischer Handballspieler und -trainer
 Milunka Lazarević (1932–2018), jugoslawische bzw. serbische Schachspielerin
 Olivera Lazarević (* 1373; † nach 1444), Schwester von Stefan Lazarević
 Stefan Lazarević (1377–1427), serbischer Fürst
 Zoran Lazarević (* 1967), montenegrinischer Brigadegeneral